Clypeochorella är ett släkte av svampar. Clypeochorella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clypeochorella